

Geografia 
 Sarna – frazione di Małdyty, comune del voivodato della Varmia-Masuria in Polonia
 Sarna – frazione di Chiusi della Verna, comune della provincia di Arezzo in Italia
 Särna – frazione di Älvdalen, comune della contea di Dalarna in Svezia
 Pieve di Sarna – pieve di Faenza, comune della provincia di Ravenna in Italia

Persone 
 Franz-Josef Sarna (1937) – calciatore tedesco
 Igal Sarna (1952) – giornalista israeliano
 Mirosława Sarna (1942) – atleta polacca
 Nahum Mattathias Sarna (1923-2005) – biblista britannico naturalizzato statunitense
 Paweł Sarna (1977) – poeta polacco
 Paweł Sarna (1984) – canoista polacco

Altro 
 Egeanin Sarna – personaggio immaginario del ciclo narrativo La Ruota del Tempo di Robert Jordan